Teatro Cervantes – teatro di Madrid
 Teatro Cervantes – teatro di Malaga
 Teatro Cervantes – teatro di Guanajuato

 Teatro Nacional Cervantes – teatro di Buenos Aires